

Persone 
 Anna Maria Perez de Tagle – attrice e cantante statunitense
 Jorge Facundo Arana Tagle – attore e musicista argentino
 Luis Antonio Tagle – cardinale e arcivescovo cattolico filippino

Altro 
 Stadio Alvear e Tagle – stadio calcistico di Buenos Aires in Argentina demolito nel 1938

Pagine correlate 
 Ruiz-Tagle